Zebrù ist Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Monte Zebrù, 3735 m hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Gran Zebrù, deutsch Königspitze, 3851 m hoher Berg in den Ortler-Alpen
 Val Zebrù, Hochgebirgstal in den Ortler-Alpen
 Zebrùferner, Gletscher in den Ortler-Alpen